Железопътната линия Неапол-Бари е проект за изграждане до 2020 година на високоскоростно влаково трасе в Южна Италия през Апенините между Тиренско и Адриатическо море.

Предвидената за изграждане инфраструктура ще позволи бърза, лесна и достъпна транспортна връзка между Рим и паневропейски транспортен коридор 8.

Част от предвидената линия е изградена, друга е в процес на реконструкция и модернизация, а трета предстои да се построи, включително частично ново трасе с 25 km тунел под Апенините.

Вижте също 
 Транспорт в Италия

Сгради и съоръжения в Италия
Предложени сгради и съоръжения
Неапол-Бари
Неапол-Бари
Апенински планини
Неапол
Бари